

Тупи́к 

 Тупик (тип улицы) — тип улицы, не имеющей сквозного проезда, закрытая от сквозного проезда дорога.
 Тупик (фортификация) — один из типов защищённого входа в убежище и фортификационное сооружение (ДОТ, каземат, бункер).

 
 Тупик (фильм, 1937) — фильм. Режиссёр — Уильям Уайлер.
 Тупик (фильм, 1966) () — комедийный триллер, Великобритания, 1966 год. Режиссёр — Роман Полански.
 Тупик (фильм, 1969) (, ) — боевик, Гонконг, 1969 год. Режиссёр — Чжан Чэ.
 Тупик (фильм, 1970) () — вестерн, Германия, 1970 год. Режиссёр — Роланд Клик.
 Тупик (фильм, 1998) — криминальный фильм, Украина, 1998. Режиссёр — Григорий Кохан.
 Тупик (фильм, 2003) () — чёрная комедия, США — Франция, 2003 год. Режиссёры — Жан-Батист Андреа и Фабрис Канепа.
 Тупик (фильм, 2010) — фильм рассказывает про жизнь иранской лесбиянки.
 Тупик (фильм, 2015) () — криминальная драма, КНР, 2015 год.
 Тупик (фильм, 2016) () — триллер, США, 2016 год.
 Тупик (телесериал) () — 5-серийный британский зомби-хоррор, 2008 год.
 Тупик: Парк паранормальных явлений () — британо-американский анимационный сериал, 2022 год.

 Населённые пункты

 Тупик — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Тупик — село в Тунгиро-Олёкминском районе Забайкальского края.
 Тупик — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Тупик — посёлок в Ермишинском районе Рязанской области.
 Тупик — посёлок в Верхнесалдинском городском округе Свердловской области.
 Тупик — деревня в Ширинском районе Хакасии.
 Тупик — узловая железнодорожная станция Московской железной дороги.
 Тупик — прежнее название посёлка Первомайский в Каргапольском районе Курганской области.
 Железнодорожное дело
 Улавливающий тупик — железнодорожный путь для предотвращения выхода потерявшего управление поезда или группы вагонов на пути, занятые другим подвижным составом, или пересечения маршрута другого поезда.
 Тупиковый вокзал — особый тип железнодорожных вокзалов — вокзал, в котором все пути заканчиваются тупиками.

Ту́пик 
 Птицы
 Тупики () — род птиц семейства чистиковых:
 Тупик или Атлантический тупик ()
 Тихоокеанский тупик, ипатка ()
 Рогатые тупики () — род птиц семейства чистиковых:
 Тупик-носорог, рогатый тупик ()